Лортон има више значења:
 Лортон (Вирџинија)
 Лортон (Небраска)